Tom Naumann ist der Name folgender Personen:

* Tom Naumann (Musiker) (* 1965), deutscher Gitarrist
 Tom Naumann (Fotograf) (* 1967), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Thomas Naumann